Radosław – staropolskie imię męskie.
 "Radosław" – pseudonim Jana Mazurkiewicza, komendanta Kedywu, w powstaniu warszawskim dowódca "zgrupowania Radosław".
 3 miejscowości w Polsce: 
 Radosław – wieś w woj. dolnośląskim, w pow. górowskim, w gminie Góra 
 Radosław – wieś w woj. pomorskim, w pow. słupskim, w gminie Potęgowo 
 Radosław – wieś w woj. zachodniopomorskim, w pow. sławieńskim, w gminie Sławno
 Radosław – dzielnica Nowogardu (województwo zachodniopomorskie)

Zobacz też:
 Radost – bohater Ślubów panieńskich
 Radosław – polski film z gatunku dokument–fabularyzowany, z 2013 r.